Africký pohár národů 1965 bylo 5. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CAF. Vítězem se stala Ghanská fotbalová reprezentace, která tak obhájila titul z minulého ročníku.

Kvalifikace 

Hlavní článek: Kvalifikace na Africký pohár národů 1965

Základní skupiny

Skupina A 

 Týmy  a  měly stejný počet bodů i rozdíl skóre. O postupu tak rozhodl hod mincí.

Skupina B

Play off

O 3. místo

Finále

Externí odkazy 
 Africký pohár národů na eurofotbal.com
 Africký pohár národů na rssf.com

1965
Fotbal v roce 1965
Fotbal v Tunisku
Sport v Africe v roce 1965